Leány gyöngy fülbevalóval Jan Vermeer van Delft festménye
Leány gyöngy fülbevalóval Peter Webber 2003-as filmje